Хачилаев — фамилия; имеет женскую форму Хачилаева. Известные носители:
 Хачилаев, Адам Мугадович (1966—1993) — один из 4-х братьев Хачилаевых, чемпион СССР 1991 года по карате в категории до 75 килограмм.
 Хачилаев, Магомед Мугадович (1957—2000) — российский дагестанский спортсмен, бизнесмен, политический и общественный деятель, заместитель министра сельского хозяйства Дагестана.
 Хачилаев, Надиршах Мугадович (1959—2003) — депутат Государственной Думы РФ, председатель Дагестанского отделения Фонда мира и Союза Мусульман России.
 Хачилаев, Хочбар Магомедович (род. 1991) — российский спортсмен, специализируется по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу.